El Tossal de Fanguissals és una muntanya del terme actual de Conca de Dalt, pertanyent a l'antic municipi de Claverol, dins del territori del poble de Sossís. És a l'est-nord-est de Sossís, al nord-est de la Plana Mateu i al sud-oest de la Solaneta. Queda entre la llau de Comarquers, a ponent, i el barranc de Santa, a llevant.

Fanguissals
Fanguissals
Geografia de l'antic municipi de Claverol